Enzo Garavoglia – calciatore italiano
 Luca Garavoglia – imprenditore italiano